Hog Islands ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hog Islands (Massachusetts)
 Hog Islands (New Jersey)
 Hog Islands (North Carolina)

Siehe auch:
 Hog Island